

Aziende
Repetto – azienda francese di calzature e articoli per la danza

Persone
Repetto – cognome italiano
Repetto – calciatore italiano
Alessandro Repetto – politico italiano
Francesco Repetto – presbitero e bibliotecario italiano
Giacomo Repetto – calciatore italiano
Giorgio Repetto – calciatore italiano
Maria Repetto – religiosa italiana
Mauro Repetto – cantautore, compositore, ballerino, musicista, regista, animatore, designer e attore teatrale italiano
Miguel Ángel Repetto – fumettista argentino
Pietro Repetto – calciatore italiano
Carlos Torre Repetto – scacchista messicano